Інфешта () — португальська власна назва.

Топоніми

Інфешта (Паредеш-де-Кора) — парафія.
 Інфешта (Селоріку-де-Башту) — парафія.